Příjmení Hackett nese více různých osobností:

 Grant Hackett (* 1980) – australský plavec
 Jeremy Hackett (* ????) – britský módní návrhář a manažer
 Steve Hackett (* 1950) – britský zpěvák-skladatel a kytarista